Гэ́ри Пол Дэ́вис (, профессионально известен как Лайтфут, от  — МФА:  — «лёгкая поступь»; род. 1 марта 1969 года, , Калифорния, США) — американский бизнесмен, актёр, музыкант и потомок народа чероки, который, к тому же, является исполнительным директором Финансового комитета коренных американцев, генеральным директором отдела по выработке стратегии Дэвиса и членом Финансового совета Форбс. Как актёр, наиболее известен своими ролями индейцев, среди которых его Маленький Медведь в фильме «Индеец в шкафу» и Ночной Волк в «Смертельной битве 2: Истребление».

Биография

Личная жизнь 
Лайтфут родился в городе , штат Калифорния, а вырос в Талсе, штат Оклахома. В настоящее время он проживает в городе Сиэтл, штат Вашингтон, куда переехал в 1997 году. Является потомком чероки и чичимеков, северной народности Мексики. Женат на Кармен Дэвис, исполняющей обязанности председателя «Reach The Rez», общины живущих в резервации индейцев племени , якама и . У них трое сыновей: Куанна, Секвойя и Кьювнусеиа ().

Бизнес в сфере развлечений 
До назначения на должность исполнительного директора Финансового комитета коренных американцев, Дэвис занимал пост президента и генерального директора Национального центра развития предпринимательства американских индейцев, причём входил в состав совета его директоров. Он занимался делами коренных народов и был вице-президентом девелоперской компании , собственника крупнейших торговых центров мира, включая Mall of America и West Edmonton Mall. Ранее он был сопредседателем Национальной индейской игорной ассоциации и American Indian Business Network.

Дэвису принадлежит отдел по выработке стратегии Дэвиса, обеспечивающий оптимальное межотраслевое взаимодействие в стране индейцев, связанное с энергетикой, сделками купли-продажи, казино, гостиничным бизнесом, освоением земель, здравоохранением и фармацевтической деятельностью. Он также владеет брендом одежды Native Style Clothing и студией звукозаписи Red Vinyl Records.

Дэвис также занимается музыкой, причём восемь его альбомов удостоились наград, снимается в художественных фильмах и телесериалах, таких как «Индеец в шкафу» и «Карточный домик». Хотя Лайтфут и не является первым коренным американцем, исполняющим хип-хоп (, который также происходит из чероки, может называться первым), и тем не менее, он один из первых хип-хоп-артистов, представляющих коренных американцев в шоу-бизнесе, официально признанный племенем на федеральном уровне (другим примером является Tomahawk Funk из ). Он является шестикратным обладателем премии «», а свою недавнюю награду получил в номинации «Исполнитель года».

Посредством вещания через спутниковую сеть Native Voice One (NV1), начиная с 2005 года, еженедельно в радиоэфир выходит его авторская программа «Reach the Rez Radio», посвящённая национальному хип-хопу и R&B. Кроме того, Лайтфут производит несколько линий модной одежды, самой известной из которых является его бренд «Native Style». На протяжении многих лет он почти ежегодно проводит несколько месяцев в резервациях США и Канады. Одним из его недавних музыкальных и информационных проектов стал «Reach the Rez Tour», который продолжался в течение всего года, охватывая 54 000 мили и 211 выступлений по всей территории США.

Общественное признание 
Дэвис объехал всю территорию США, как представитель «Reach The Rez Project», передавая послание надежды, относительно расширения прав и возможностей для более чем 450 индейских общин. Ему удалось собрать почти 1,5 миллиона долларов, чтобы добиться желаемого результата. Он регулярно выступает с мотивационной речью перед племенным, ученическим и трудовым коллективами в качестве общественного лектора, представляет основные доклады, бизнес-тренинги для общин и корпораций, читает лекции в различных колледжах и университетах по всей Северной Америке.

Дэвис является лауреатом престижной премии «Sevenstar Award» от исторического индейского общества чероки, врученной ему за вклад в выбранной области, принёсший честь народу чероки и послуживший источником вдохновения для других. Он также получил поощрение за особые достижения в занимаемой им должности национального директора подведомственного Министерству торговли Агентства по развитию предпринимательства среди меньшинств. После чего был назначен амбассадором Министерства энергетики, представляя инициативу меньшинства в области развития энергетики, а также принят в Управленческий совет по делам малого бизнеса США, оказывая поддержку малообеспеченным слоям населения. Indian Country Today Media Network в 2015 году рассматривал господина Дэвиса одним из 50-и лиц страны индейцев.

Дискография 
 1992: The Money EP
 1994: Seein' Red
 1996: Good Day To Die
 1998: The Clown Kutz
 1998: The Life & Times
 1998: Red Ryders Vol. 1
 1999: Red Ryders Vol. 2
 1999: Rez Affiliated
 1999: The Lite Years 1989—1999 — The Best of Mr. Foot
 2001: Tribal Boogie
 2002: The Messenger
 2003: Native American Me
 2004: Redvolution
 2008: Relentless Pursuit

Награды и номинации

Фильмография

Примечания

Литература 
 , ISBN 978-0-9831524-0-8.

Ссылки 
  в Архиве Интернета
  в Архиве Интернета

Родившиеся в Апленде
Рэперы из Калифорнии
Киноактёры США